Aldershot ist der Name verschiedener Orte:

 Aldershot, Hampshire, England
 Aldershot (Nova Scotia), Vorort von Kentville, Kanada
 Aldershot (Ontario), Kanada 
 Aldershot (Queensland), Australien

Aldershot bezeichnet

Aldershot (Parlamentswahlkreis des Vereinigten Königreichs), Wahlkreis für das House of Commons in Hampshire, England

Schiffe:
 SS Aldershot (1897)
 SS Aldershot (1910)
 SS Aldershot (1944)